«Нафта» () — бывший словенский футбольный клуб из города Лендава, выступавший в Первой лиге Словении, сильнейшем дивизионе страны. Основан в 1903 году. Домашние матчи проводит на стадионе «Шпортни парк», вмещающем 3 000 зрителей. В высшем дивизионе Югославии клуб провёл один сезон, в сезоне 1946/47 он занял в нём 14 место. В Первой лиге за свою историю «Нафта» провела 7 сезонов, лучший результат 6 место в сезоне 2009/10. В сезоне 2011/12 «Нафта» финишировала на 10 месте и вылетела во Вторую лигу.

Выступления в чемпионатах Словении 

 *Цветом выделены лучшие результаты клуба.

Известные игроки 
  Бела Копларовиш
  Саша Гайсер
  Зоран Павлович
  Константин Васильев

Ссылки 
 Официальный сайт клуба 

Футбольные клубы Словении